TACA is de nationale luchtvaartmaatschappij van El Salvador en merknaam van een groep van vijf onafhankelijke IATA-gecodeerde en -beheerde Centraal-Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, waarvan de operaties gecombineerd zijn om te functioneren als één, en een nummer van andere onafhankelijk beheerde en IATA-gecodeerde regionale luchtvaartmaatschappijen die code-sharen en het TACA-systeem voeden. TACA, oorspronkelijk een acroniem van Transportes Aéreos Centroamericanos (Central American Air Transport), staat tegenwoordig voor Transportes Aéreos del Continente Americano (Air Transport of the American Continent), het reflecteert zijn uitbreiding naar Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika en de Caraïben.

Diensten 

De luchtvaartmaatschappijen die deel uitmaken van TACA zijn:
 TACA International Airlines  (El Salvador)
 Aviateca (Guatemala)
 Aviateca Regional - Voorheen, het opereert onder Aviateca's code.
 Lacsa (LR) (Costa Rica)
 Isleña Airlines (Honduras)
 TACA Perú (Peru)
 TACA Regional wat de volgende luchtvaartmaatschappijen omvat: Aviateca Regional, Islena Airlines, La Costeña, en Sansa Airlines

TACA heeft drie hubs of "Centros de Conexiones":
 TACA's hub op Comalapa International Airport in San Salvador, El Salvador
 TACA Perú's hub op Jorge Chávez International Airport in Lima, Peru
 LACSA's hub op Internationale luchthaven Juan Santamaría in San José, Costa Rica

TACA's hoofdkwartier ligt in San Salvador, El Salvador.

Geschiedenis 

TACA werd opgericht in 1931 door Nieuw-Zeelander Lowell Yerex. Het idee van zijn oprichter was om één luchtvaartmaatschappij op te richten in elk Latijns-Amerikaans land, zoals Aerovias Brasil in Brazilië en anders TACA's in Mexico, Venezuela, en Colombia. Van al de gecreëerde TACA luchtvaartmaatschappijen, overleefde alleen TACA International van El Salvador, en het heeft zich nu gewaagd in overnames en heeft geholpen om luchtvaartmaatschappijen op te richten zoals het Mexicaanse Volaris en heeft 49% aandelen in TACA Peru.

Tot 1980 werd TACA beheerd door een Amerikaans bedrijf en had zijn zakelijk hoofdkwartier in New Orleans (dankzij de burgeroorlog in El Salvador). In 1980 voltooide de familie Kriete uit El Salvador (die een minderheid aandelen bezat) het kopen van alle aandelen. Het hoofdkwartier keerde terug naar San Salvador, naar een nieuw gebouw dat werd ingehuldigd in 2008.

Tussen 1989 en 1995, kocht TACA de meerderheid van de aandelen van de nationale luchtvaartmaatschappij van Guatemala (AVIATECA), Costa Rica (Lacsa), and Nicaragua (NICA), ze voerden na samenvoegin vluchten uit onder een nieuwe naam, Grupo TACA. In 2008, besloten Roberto Kriete en de raad van bestuur om terug te keren naar de originele naam, TACA International Airlines, sinds de samenvoeging van de dochterondernemingen was voltooid.

AviancaTaca en modernisering 
In oktober 2009, werd er aangekondigd dat TACA haar haar maatschappij zou samenvoegen in een strategische alliantie met de Colombiaanse luchtvaartmaatschappij Avianca, Waarbij elk zijn eigen merk en operaties zou onderhouden. Avianca en TACA opereren tegenwoordig met een gecombineerde vloot van 129 toestellen, en bedienen ze meer dan 100 bestemmingen in verscheidene landen in Amerika en Europa. In december 2009 werd de goedkeuring voor de fusie gegeven door het Colombiaans Burger Luchtvaart Agentschap. De fusie van het Colombiaanse Avianca en El Salvador's TACA is het laatste teken dat samenvoeging in de Latijns-Amerikaanse luchtvaartsector aan het opkomen is.

In november 2009 kondigde de uitvoerende chef van de luchtvaartmaatschappij Fabio Villegas aan dat de maatschappij overweegt om zijn Fokker 50 en Fokker 100 vliegtuigen terug te plaatsen met nieuwe toestellen van 100 zitplaatsen of minder. The 10 Fokker 50's en 15 Fokker 100's werden gebruikt voor vluchten korter dan één en een half uur.

Brazilië's Embraer, Canada's Bombardier Aerospace, en de Airbus A318 werden overwogen voor herplaatsing.

In december 2010, maakte de maatschappij de beslissing om de Fokker 100 in 2011 te vervangen door 10 Airbus A318's geleased van GECAS van 2011 tot 2018. De toestellen werden geleverd in januari en februari 2011.

Star Alliance 
Op 10 november 2010, kondigde Star Alliance aan dat Avianca en zijn dochteronderneming TACA volle leden zouden worden in midden-2012. Dankzij Avianca's lidschap bij Star Alliance, stopte zijn codeshare overeenkomst met Delta Air Lines in maart 2011 en begon een nieuwe codeshare overeenkomst met United Airlines.

Vloot 
In augustus 2012 bestond de TACA vloot uit de volgende toestellen met een gemiddelde leeftijd van 5,4 jaar:

Wederzijdse frequentflyerovereenkomsten 

LifeMiles is het TACA- en Avianca-frequentflyerprogramma; het verving het oude "Distancia"-programma.

In het kader van het verdienen van airmiles op vluchten van TACA en TACA Regional, heeft TACA overeenkomsten met de volgende maatschappijen:
 Aeroméxico
 All Nippon Airways
 Avianca
 Iberia Airlines
 Lufthansa
 Sky Airlines
 United Airlines
 US Airways

Skytrax
TACA Airlines won de Skytrax prijs in de volgende categorieën:
2009
 Beste Luchtvaartmaatschappij: Centraal Amerika
 Beste Regionale Luchtvaartmaatschappij: Centraal Amerika
 Beste Cabine Personeel: Centraal Amerika & de Caraïben
2010
 Beste Luchtvaartmaatschappij: Centraal Amerika
 Beste Cabine Personeel: Centraal Amerika & de Caraïben
2011
 Beste Luchtvaartmaatschappij: Centraal Amerika & de Caraïben
 Beste Cabine Personeel: Centraal Amerika & de Caraïben
2012
 Beste Luchtvaartmaatschappij: Centraal Amerika & de Caraïben
 Beste Cabine Personeel: Centraal Amerika & de Caraïben

Ongevallen en incidenten
5 maart 1959, Vickers Viscount YS-09C stortte neer kort na vertrek van Augusto C. Sandino International Airport, Nicaragua toen beide motoren uitvielen. 15 van de 19 mensen aan boord kwamen om.
24 mei 1988, New Orleans, Verenigde Staten, Boeing 737-300: TACA vlucht 110: Een dubbele motoruitval door het insijpelen van water als gevolg van een ontmoeting met een gebied met zeer hevige regen en hagel.
6 april 1993, Guatemala City, Guatemala, Boeing 767-200, TACA vlucht 510 raakte van de landingsbaan omdat er niet voldoende geremd kon worden op de natte baan.
30 mei 2008, Luchthaven Toncontín, Tegucigalpa, Honduras. Airbus A320 EI-TAF: TACA vlucht 390, vanuit San Salvador raakte van de landingsbaan.

Externe links
 Grupo TACA
 TACA Regional
 Aeroman
 Tus Sentidos
 LifeMiles

Noord-Amerikaanse luchtvaartmaatschappij